

Нью-Йорк-Міллс — місто, штат Міннесота
 Нью-Йорк-Міллс — селище, штат Нью-Йорк